Lepinay ou Lépinay est rare comme patronyme; il represente un dérivé d'épine, qui en topographique désigne un lieu couvert d'épineux.
De nombreux hameaux et lieux-dits portent ce toponyme, d'où les nombreux de Lépinay.

Patronyme

 Nicolas Joseph Adolphe Godin de Lépinay (1821-1898), ingénieur des ponts et chaussées français.
 Ivan Marie Louis Gonzague Lodin de Lépinay (1895-1985), général de brigade français.
 Jean-Michel de Lépinay, officier et gouverneur de la Louisiane française au XVIIIe siècle.
 Jules Macé de Lepinay (1851-1904), physicien français.
 Charles Paul Gallard-Lépinay (1842-1885), artiste peintre français
 Samson Richard-Lepinay (1992-), boxeur Sociétaire du club KFB Boxing club Briochin.